Mont (französisch für Berg) steht für:
 Mont (Familie), Schweizer bzw. Graubündner Adelsfamilie
 ein Name der Jahre Viking, ein Öltankschiff

Mont ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Deodatus van der Mont (1582–1644), flämischer Maler
 Pol de Mont (1857–1931), flämischer Dichter
 Ulrich de Mont (1624–1692), Bischof von Chur

 Arnau de Mont-rodon († 1348), Bischof von Girona, Jurist und Bibliophiler
 Bertran de Mont-rodon i de Sorribes (* um 1325–1384), katalanischer Kanoniker und Bischof von Girona

 für Personen mit dem Familiennamen du Mont siehe Dumont (Familienname) 

Mont ist der Name folgender Orte:

in Belgien:
 Mont-sur-Meuse, Ortsteil der Gemeinde Yvoir in der Provinz Namur

in Frankreich:
 Mont (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Mont (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Mont (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire

 Mont-Dauphin, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Mont-de-Galié, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Mont-de-Lans, Gemeinde im Département Isère
 Mont-de-Laval, Gemeinde im Département Doubs
 Mont-de-l’If, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Mont-de-Marrast, Gemeinde im Département Gers
 Mont-de-Marsan, Gemeinde im Département Landes
 Mont-de-Vougney, Gemeinde im Département Doubs
 Mont-devant-Sassey, Gemeinde im Département Meuse
 Mont-Disse, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Mont-Dol, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Mont-Dore, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Mont-d’Astarac, Gemeinde im Département Gers
 Mont-d’Origny, Gemeinde im Département Aisne
 Mont-et-Marré, Gemeinde im Département Nièvre
 Mont-Laurent, Gemeinde im Département Ardennes
 Mont-le-Vernois, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Mont-le-Vignoble, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Mont-lès-Lamarche, Gemeinde im Département Vosges
 Mont-lès-Neufchâteau, Gemeinde im Département Vosges
 Mont-lès-Seurre, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Mont-Louis, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Mont-l’Étroit, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Mont-l’Évêque, Gemeinde im Département Oise
 Mont-Ormel, Gemeinde im Département Orne
 Mont-Saint-Aignan, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Mont-Saint-Éloi, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Mont-Saint-Jean (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Mont-Saint-Jean (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Mont-Saint-Jean (Sarthe), Gemeinde im Département Sarthe
 Mont-Saint-Léger, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Mont-Saint-Martin (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Mont-Saint-Martin (Ardennes), Gemeinde im Département Ardennes
 Mont-Saint-Martin (Isère), Gemeinde im Département Isère
 Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Mont-Saint-Père, Gemeinde im Département Aisne
 Mont-Saint-Remy, Gemeinde im Département Ardennes
 Mont-Saint-Sulpice, Gemeinde im Département Yonne
 Mont-Saint-Vincent, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Mont-Saxonnex, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Mont-sous-Vaudrey, Gemeinde im Département Jura
 Mont-sur-Courville, Gemeinde im Département Marne
 Mont-sur-Meurthe, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Mont-sur-Monnet, Gemeinde im Département Jura

 Arrondissement Mont-de-Marsan im Département Landes
 Kanton Mont-de-Marsan-Nord im Département Landes
 Kanton Mont-de-Marsan-Sud im Département Landes
 Kanton Mont-Louis im Département Pyrénées-Orientales
 Kanton Mont-Saint-Aignan im Département Seine-Maritime
 Kanton Mont-Saint-Martin im Département Meurthe-et-Moselle
 Kanton Mont-Saint-Vincent im Département Saône-et-Loire

in der Schweiz:
 Mont-la-Ville im Kanton Waadt
 Mont-Noble im Kanton Wallis
 Mont-sur-Rolle im Kanton Waadt
 Mont-Tramelan im Kanton Bern

in Spanien:
 Mont-ras in der Provinz Girona

in den Vereinigten Staaten:
 Mont (Texas)

Siehe auch:
 Le Mont (Begriffsklärung)
 Du Mont
 Monts
 Month, ägyptischer Kriegsgott
 Mondt
 Montt
 Petit Mont